Ariquemes (gemeente), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rondônia
 Ariquemes (microregio), microregio in de Braziliaanse deelstaat Rondônia